Termenul „Magie” se poate referi la:

 Magie (paranormal) (), (persana veche: maguș = preot) se referă la activitatea unui magician de a influența pe căi mistice, supranaturale, evenimentele, destinul oamenilor. Se credea că magicianul prin diferite ritualuri solicită ajutorul spiritelor, demonilor.
 Magie (roman) fantasy de Angie Sage